John Forsyth (1780–1841) amerikai szenátor Georgia államból
John Forsyth (1947) brit karnagy 

Hasonló
 John Forsythe (1918–2010), amerikai színész

Jegyzetek